Ćwiczenia na kółkach mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980 – jedna z konkurencji gimnastyki sportowej rozgrywana podczas igrzysk w dniach 20–25 lipca 1980 w Hali Sportowej „Łużniki” w Moskwie. Mistrzem olimpijskim został Sowiet Aleksandr Ditiatin.

Wyniki 
Każda reprezentacja mogła zgłosić do sześciu zawodników. Runda kwalifikacyjna składała się z ćwiczeń obowiązkowych i dobrowolnych. Do finału zakwalifikowało się sześciu zawodników, maksymalnie po dwóch z jednej reprezentacji. W wyniku końcowym uwzględniono połowę rezultatu z rundy kwalifikacyjnej.

Przypisy

Bibliografia 
 

1980